Prva hrvatska muška košarkaška liga (Prva muška liga) svoje prve izdanje ima u sezoni 2017./18., te predstavlja ligu drugog stupnja hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce. Prvak je "Gorica" iz Velike Gorice.

Sustav natjecanja  
U ligi sudjeluje 12 klubova koji igraju dvostrukim liga-sustavom. Bilo je predviđeno da sudjeluje 14 klubova, ali su dva kluba ("Belišće" i "VERN" iz Zagreba) odustali od natjecanja. 
  
Prva dva kluba ostvaruju plasman u "Premijer ligu" za sezonu 2018./19.

Sudionici 

 Šanac, Karlovac 
 Grafičar, Ludbreg 
 Istrauni, Pula 
 Pula 1981, Pula 
 Kvarner 2010, Rijeka
 Universitas, Split 
 Gorica, Velika Gorica 
 Podravac, Virje 
 Borovo, Vukovar 
 Agrodalm, Zagreb 
 Bosco, Zagreb 
 Rudeš, Zagreb 

Odustali od nastupa:
  Belišće, Belišće  
  VERN, Zagreb

Ljestvica

Rezultatska križaljka  
''Ažurirano 10. svibnja 2018.

 Izvori:

Unutarnje poveznice  
 Premijer liga 2017./18. 
 Druga liga 2017./18. 
 Treća liga 2017./18. 
 Četvrta liga 2017./18. 
 Kup Krešimira Ćosića 2017./18.

Vanjske poveznice  
 hks-cbf.hr,, Prva muška liga 
 hks-cbf.hr, klubovi Prve muške lige 
 eurobasket.com, Prva liga 
 crosarka.com, Prva liga

Izvori 
 hks-cbf.hr, Ljestvica Prve muške lige , pristupljeno 9. svibnja 2018. 
 ksz-zagreb.hr, Prva liga 2017./18., pristupljeno 9. svibnja 2018. 
 eurobasket.com, Prva liga 2017./18., rezultati, pristupljeno 9. svibnja 2018. 
 kkpula1981.com, Objavljen novi raspored Prve lige 2017/18, objavljeno 20. rujna 2018., pristupljeno 9. svibnja 2018. 
 kkpula1981.com, Prva liga - raspored i rezultati, pristupljeno 9. svibnja 2018. 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga (22. kolo): Gorica i Bosco izborili pravo nastupa u HT Premijer ligi , objavljeno 30. travnja 2018., pristupljeno 9. svibnja 2018. 
  

2017-18 prva
m-2-prva
2017-18